Continental ist oder war Bestandteil des Namens mehrerer Unternehmen:

 Continental AG (kurz Conti), ein börsennotierter Konzern der Automobilzulieferbranche, Sitz in Hannover
 Continental Airlines, eine ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft, Sitz im Continental Center I in Houston
 Continental (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Continental Automobile Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Continental Automobile Manufacturing Company, ein früherer US-amerikanischer Fahrzeughersteller, (New Haven, Connecticut, 1907–1908, mit der Marke Continental)
 Continental Coachwork, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Continental Division, war eine Abteilung der Ford Motor Company zum Bau eines Luxusautos im obersten Marktsegment
 Continental Elektroindustrie AG, ein früheres Unternehmen der Elektroindustrie mit Sitz in Frankfurt/Main, 1971 von der Siemens AG übernommen
 Continental Engine Manufacturing Company, Sitz in Chicago (Illinois) und einer Produktionsstätte in Minneapolis (Minnesota), ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Motoren und Automobilen vor dem Ersten Weltkrieg
 Continental Engineering Company, ein ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen zur Entwicklung von Motoren und Automobilen vor dem Ersten Weltkrieg, mit Leichtfahrzeugen der Marke Ceco
 Continental Fahrradwerke, Fahrradhersteller aus Hamburg-Hohenfelde
 Continental Films, kurz Continental genannt, war eine deutschkontrollierte, von Alfred Greven geleitete, französische Filmfirma in Frankreich während der Okkupation (1940–1944)
 Continental Foods, ein ehemaliger Lebensmittelhersteller
 Continental Licht, eine 1969 erloschene Apparatebaugesellschaft aus Frankfurt
 Continental Motor Car Company, ein früherer US-amerikanischer Fahrzeughersteller (Chicago, Illinois, 1907, mit der Marke Continental Roadster)
 Continental Motors Company, US-amerikanischer Motorenhersteller (1905 gegründet)
 Continental Motors (Flugmotorenhersteller), ein US-amerikanischer Hersteller von Flugzeugtriebwerken
 Continental Motors Corporation (Buffalo), ein ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller (Buffalo, NY, mit der Marke Comet)
 Continental Truck Manufacturing Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller  
 Continental Motor Truck Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller  
 Continental (Traktorenhersteller), ein französischer Traktorenhersteller
 Continental Watches, ehemaliger Schweizer Uhrenhersteller, gegr. 1924, heute Marke der EST Swiss Time GmbH

Continental-Automobile bauten ferner:
 der ehemalige österreichisch-ungarische Automobilhersteller Hofmann & Czerny, Fabrik für Motorräder und Voituretten
 der ehemalige US-amerikanische Hersteller Indiana Motor & Manufacturing Company (Franklin, Indiana, 1910–1914)

Continental ist oder war Bestandteil des Modellnamens mehrerer Fahrzeug-Baureihen:
 Alstom Coradia Continental, ein Triebzug
 Bentley Continental, verschiedene Modelle des Herstellers Bentley
 Jensen Type S Continental Touring Saloon, siehe Jensen Motors #Eigene Autos
 Lincoln Continental bezeichnete die Ford Motor Company Fahrzeuge der Oberklasse, die zunächst als Modell resp. Modellreihe der Lincoln Motor Company hergestellt wurde
 Lincoln Mark Series, eine Reihe exklusiver Luxusfahrzeuge, die der amerikanische Automobilhersteller Ford in der Zeit von 1956 bis 1960 und von 1969 bis 1998 anbot
 Riley 1 1/2 Litre Continental (1936–1938)
 Rolls-Royce Phantom II Continental, Sportversion des Phantom II (1929–1936), siehe Rolls-Royce Phantom II #Continental

Hotellerie:
 ein international verbreiteter Hotelname
 continental breakfast, eine Frühstückskategorie, siehe Frühstück #Frühstückskategorien in Beherbergungsbetrieben
 Hotel Continental (Hannover), ehemaliges Hotel in Hannover
 InterContinental Hotels Group, eine englische Hotelkette

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Continental (Arizona)
 Continental (Ohio)

Sonstiges:
 Continentalplatz, 1911 in Hannover angelegter Platz, heute als Spielplatz über Luftschutz-Tiefbunker
 Continental, US-amerikanischer Gesellschaftstanz in den 1930er Jahren
 Continental, Markenzeichen der von Wanderer-Werken hergestellten Büromaschinen
 The Continental, ein Filmsong aus dem Musicalfilm Tanz mit mir!

im NRHP gelistete Objekte:
 Continental and Commercial National Bank, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 07000064
 Continental Army Encampment Site, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 73000547
 Continental Bank Building, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 82004850
 Continental Clay Brick Plant, in Martinsburg, West Virginia, ID-Nr. 80004439
 Continental Hotel, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 83000997
 Continental Mill Housing, in Lewiston, Maine, ID-Nr. 79000124
 Continental Oil Company, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 03001030
 Continental Oil Company Complex, in Twin Falls, Idaho, ID-Nr. 82005188
 Continental Oil Company Filling Station, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000877
 Continental Oil Company Warehouse and Garage, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000878
 Continental Stove Works, in Royersford, Pennsylvania, ID-Nr. 86000040
 Continental Trust Company Building, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 83002930

Siehe auch:
 Continental Divide, englischer Begriff für die Kontinentale Wasserscheide in Nordamerika
 Continental Divide ist der Originaltitel eines Kinofilms von 1981, siehe Zwei wie Katz und Maus (deutscher Name)
 Continental Divide Trail, ein 5000 km langer Wanderweg entlang der nordamerikanischen kontinentalen Wasserscheide von Mexiko bis nach Kanada
 Kontinental